Heijermans () ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Heijermans Sr. (1824–1910), niederländischer Journalist
 Herman Heijermans, Pseudonyme: Samuel Falkland und Koos Habbema (1864–1924), niederländischer Dramatiker
 Hermine Heijermans (1902–1983), niederländische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Herman Louis Heijermans (1905–1978), niederländischer Mediziner und Publizist
 Hubertine Heijermans (* 1936), niederländische Malerin
 Ida Heijermans (1866–1943), niederländische Schriftstellerin und Journalistin
 Louis Heijermans (1873–1938), niederländischer Mediziner, Sachbuchautor und -Übersetzer
 Marie de Roode-Heijermans (1859–1937), niederländische Malerin des Realismus